Нино Императо (; родился ок. 1890, обычно известный как Н. Императо (), — фальсификатор почтовых марок, работавший в Генуе (Италия) в начале 1920-х годов.

Как и Франсуа Фурнье, Императо рекламировал свои подделки как факсимиле, доступные коллекционеру за малую часть стоимости подлинной почтовой марки. Его фирменный журнал «Иль-Факсимиле» () выдержал не менее девятнадцати изданий в период с 1920 года по 1922 год. Помимо прочего содержания, в журнале были напечатаны две короткие статьи его коллеги-фальсификатора (или распространителя подделок) Анджело Панелли.

Объекты фальсификации 
Императо были изготовлены подделки множества почтовых марок, в том числе:
 Итальянская оккупация Австрии — выпуск 1918 года с надпечаткой  («Венеция Джулия») и  («Венеция Тридентина»)
 Выпуски Бразилии 1850 года
 Почтовые марки Эритреи 1892 года
 Выпуск Гондураса 1898 года
 Итальянские почтовые отделения в Османской империи, почтовые марки 1908 года
 Памятные марки Испании, посвящённые Дон Кихоту, 1905 года
 Марки неаполитанской провинции Сицилии 1861 года
 Британская оккупация Батума 1919 года

Также Императо продавал многие другие подделки, но считается, что на самом деле они были изготовлены фальсификатором Эразмо Онельей из Турина за несколько лет до этого. В своей книге об Онелье Робсон Лоу и  предполагают, что он ушёл на пенсию около 1920 года и, возможно, именно тогда Императо приобрёл свой запас подделок, изготовленных Эразмо Онельей.

См. также 
 Список фальсификаторов почтовых марок

Примечания

Литература 
 

История почты Италии
Дата смерти неизвестна
Персоналии:Генуя
Фальсификаторы почтовых марок